Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась перед третім колом через травму правого ліктя.
Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Карлу Суарес Наварро з рахунком 4–6, 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд